Wedemhof ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Wedemhof (1581–1627), deutscher Politiker, Lübecker Ratsherr